lóhere, a here (Trifolium) növénynemzetség; fajait is gyakran nevezik egyszerűen lóherének. A fajok listáját a növénynemzetség szócikke tartalmazza, néhány közülük:
 fehér here (Trifolium repens), melynek ritka, négy levelű változatát négylevelű lóherének nevezik
 réti here, vörös here (Trifolium pratense)